Мьёльнир () — метеоритный кратер диаметром , расположенный в юго-западной части Баренцева моря. Возраст кратера оценивается в . Кратер был образован падением астероида, предположительно имевшего диаметр около .

В 2006 году группа шведских геологов обнаружила на южном побережье Швеции признаки воздействия цунами, произошедшего около  лет назад. Геологи связывают это с ударом крупного астероида; предполагается, что это был тот самый астероид, который оставил после себя кратер Мьёльнир.

См. также 
 Сильверпит — кратер в Северном море, предположительно тоже ударного происхождения.

Примечания

Ссылки 
 
 Геофизическая исследовательская группа института Осло. — Mjølnir impact crater.
 

Ударные кратеры Европы
Баренцево море